Павел Эмильевич (Емельянович) Соколовский (1860 — после 1915) — русский правовед, попечитель Харьковского учебного округа.

Биография 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Родился в Риге, в семье пастора .

Окончил юридический факультет Дерптского университета со степенью кандидата. С сентября 1888 по декабрь 1890 года совершенствовал образование в Русской семинарии для римского права при Берлинском университете.

Защитил в 1891 году в Галльском университете магистерскую диссертацию «Die Mandatsbürgschaft nach römischem und gemeinem Recht». С февраля 1891 года начал службу в Министерстве народного просвещения; в апреле получил в Дерптском университете степень магистра римского права и в июле был назначен приват-доцентом Киевского университета.

В ноябре 1894 года защитил в Харьковском университете докторскую диссертацию «Исследования в области права товарищества по римскому гражданскому праву» (Киев, 1893) и в мае 1895 года стал ординарным профессором по кафедре римского права Киевского университета.

В июле 1896 года перешёл на кафедру римского права Московского университета.

Воспитанный в строгой немецкой школе, он написал большой, широко задуманный труд «Die Philosophie im Privatrecht» (Т.1. — 1900). Тяжелые условия русской академической жизни времён Первой русской революции заставили Соколовского порвать связь с русскими университетами и русской наукой: летом 1906 года он получил приглашение в Берлинский университет, где стал читать лекции по римскому праву.

Был назначен 21 июля 1908 года попечителем Харьковского учебного округа, 1 января 1909 года произведён в чин действительного статского советника.

В 1915 году передал должность попечителя А. Л. Королькову, оставшись попечителем детских приютов в Ведомстве учреждений императрицы Марии.

Был владельцем  при бывшем  и 3400 десятин земли в Лифляндской губернии. У него родились две дочери (1899 и 1901 г. рожд.).

Награждён орденами:
 Св. Владимира 4-й ст.
 Св. Станислава 2-й ст.
 Св. Анны 2-й ст. (1899)
 Св. Владимира 3-й ст. (1911)
 Св. Станислава 1-й ст. (1913).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства народнаго просвещения на 1915 год. — С. 478.
 Соколовский Павел Емельянович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1-е сентября 1915 года. Ч. 1. — С. 1051.

Профессора Императорского Московского университета
Профессора Императорского университета Святого Владимира
Профессора Берлинского университета
Попечители Харьковского учебного округа
Действительные статские советники